Богдан — українське чоловіче ім'я.
 Богдан — українське прізвище.
 «Богдан» — автомобілебудівна корпорація, один з основних операторів автомобільного ринку України.
 «Богдан» («Богдан — Навчальна книга») — видавництво у Тернополі.
 Богдан, Богданія — турецька назва Молдови.

 Богдан — село в Пловдивській області Болгарії.
 Богдан — село в Добрицькій області Болгарії.

 Богдан — село в Карпатах, у Рахівському районі Закарпатської області.
 Богдан — річка в Українськийх Карпатах, притока Білої Тиси.